M83 может обозначать:

 M83 — спиральная галактика в созвездии Гидра. 
 M83 — французский музыкальный коллектив